Rússia
 Língua russa
 Russos

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos